Bombardeig d'Almeria (1873), enfrontament militar que va tenir lloc el 30 d'agost de 1873 entre les forces cantonals murcianes i les governamentals.
 Bombardeig d'Almeria (1937), acció militar ocorreguda el 31 de maig de 1937, en el context de la Guerra Civil espanyola.